Ранчо Астека има више значења:

 Ранчо Астека (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Астека (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Астека (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику